McMillen ist der Familienname folgender Personen:

 Bob McMillen (1928–2007), US-amerikanischer Leichtathlet
 Charles Thomas McMillen (* 1952), US-amerikanischer Basketballspieler und Politiker
 Edmund McMillen (* 1980), amerikanischer Game-Designer
 Jim McMillen (1902–1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Rolla C. McMillen (1880–1961), US-amerikanischer Politiker
 Thomas Roberts McMillen (1916–2002), US-amerikanischer Jurist
 Wheeler McMillen (1893–1992), US-amerikanischer Journalist

Siehe auch:
 MacMillen
 McMillan
 McMillin